Shanks ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Shanks, Künstlername Lexa Doig (* 1973), kanadische Schauspielerin
 Alison Shanks (* 1982), neuseeländische Radrennfahrerin
 Daniel Shanks (1917–1996), US-amerikanischer Mathematiker
 David C. Shanks (1861–1940), US-amerikanischer Generalmajor

 Edward Shanks (1892–1953), britischer Schriftsteller
 Emily Shanks (1857–1936), in Russland geborene, britische Malerin
 Hershel Shanks (1930 – 2021), Biblischer Archäologe
 Ian Shanks (* 1948), britischer Elektroingenieur und Entwickler von Blutzuckermessgeräten
 John Shanks, US-amerikanischer Musikproduzent, Songwriter und Gitarrist
 John P. C. Shanks (1826–1901), US-amerikanischer Politiker

 Nelson Shanks († 2015), US-amerikanischer Maler
 William Shanks (1812–1882), englischer Mathematiker

Siehe auch:
 Bill Shankly (1913–1981), schottischer Fußballspieler und -trainer